Подоловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Подоловка — село в Завитинском районе Амурской области.

Украина 
 Подоловка — село в Барвенковском районе Харьковской области.